General Recorded Tape, também conhecida como GRT Corporation
 Gross Register Tonnage, inglês para Tonelagem de arqueação bruta
 Grand River Transit
 GRT, código aeroportuário IATA do aeroporto civil de Gujrat

Desambiguações de siglas